Аррадон () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан, округ Ван, кантон Ван-2. Пригород Вана, примыкает к нему с юго-запада, отделен от префектуры департамента рекой Венсен. Расположен на берегу залива Морбиан. К территории коммуны также относятся необитаемые острова Ирю и Логодан.

Население (2019) — 5 392 человека.

История 
В галло-римский период в этом месте выросло поселение у дороги, проложенной из Вана в Локмарьякер. Впервые под нынешним названием оно появилось в документах в 1387 году. В 1790 году получило статус коммуны.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Петра
 Шато Керран XV века
 Дольмен Керанри

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,6 %
 промышленность — 6,4 %
 строительство — 5,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 47,2 %
 государственные и муниципальные службы — 39,6 %

Уровень безработицы (2018) — 11,9 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Морбиан — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 28 620 (Франция в целом — 21 730, департамент Морбиан — 21 830).

Демография 
Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Аррадона с 2020 года занимает Паскаль Барре (Pascal Barret). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый блок одержал победу во 2-м туре, получив 44,85 % голосов (из трёх блоков).

Образование 
В 1986 году в Аррадоне открылось отделение Католического университете Запада.

Города-побратимы 
  Аптон-бай-Честер, Англия
  Хёхеншванд, Германия

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея